Tammistu (Kuusalu)
 Tammistu (Hiiu)
 Tammistu (Tartu)